Ni d'Ève ni d'Adam peut désigner :
 Ni d'Ève ni d'Adam, film français réalisé par Jean Paul Civeyrac, sorti en 1997 ;
 Ni d'Ève ni d'Adam, roman écrit par Amélie Nothomb, paru en 2007 ;
 Ni d'Ève ni d'Adam. Une histoire intersexe, un documentaire de Floriane Devigne sorti en 2018.